Појам  може да се односи на:
Кођа (Корзика), је насељено место у Француској у региону Корзика, у департману Јужна Корзика
Кођа (Алесандрија), је насеље у Италији у округу Алесандрија, региону Пијемонт
Кођа (Вербано-Кузио-Осола), је насеље у Италији у округу Вербано-Кузио-Осола, региону Пијемонт